Quatre navires de l’US Navy portent le nom de la ville de Chicago en Illinois, aux États-Unis.

 L' était un croiseur protégé lancé en 1885 et actif durant la Première Guerre mondiale, plus tard transformé en bateau casernes. Rebaptisé USS Alton en 1928, il fut perdu en mer en 1936 alors qu'il était remorqué. 
 L' était un croiseur lourd de classe Northampton mis en service en 1931 et actif durant la Seconde Guerre mondiale. Il est coulé à la bataille de l'île de Rennell en . 
 L' était un croiseur lourd de classe Baltimore, mis en service en 1945 ; plus tard il devint un croiseur lance-missiles et rebaptisé  USS Chicago (CG-11). 
 L' est un sous-marin nucléaire d'attaque  de classe Los Angeles mis en service en 1986. 

Chicago
Chicago